Кочуново — название населённых пунктов:

Россия 
 Кочуново — село в Бутурлинском районе Нижегородской области.
 Кочуново — село в Ромодановском районе Республики Мордовия.